Faith je anglické slovo, které znamená „víra“. Možné významy jsou:
 Faith (album, The Cure), album skupiny The Cure (1981)
 Faith (album, George Michael), album George Michaela (1987)
 Faith (píseň, George Michael), píseň George Michaela z alba Faith
 Faith (album, Faith Evans), album Faith Evans (1995)
 Faith No More, americká metalová skupina
 The Faith, americká hardcoreová skupina
 Faith (Severní Karolína), město v USA
 Víra (Hvězdná brána: Hluboký vesmír), anglicky Faith, díl seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír
křestní jméno
 Faith Domergue (1925–1999), americká herečka
 Faith Evans (* 1973), americká soulová zpěvačka
 Faith Hill (* 1967), americká country zpěvačka
 Faith Kipyegonová (* 1994), keňská atletka
příjmení
 Adam Faith (1940–2003), americký zpěvák
 Ján Faith (* 1948), slovenský hokejista
 Juraj Faith (* 1976), slovenský hokejista
 Mária Mračnová, rozená Faithová, (* 1946), slovenská atletka